Halsey (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Halsey (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Halsey (cantant) (1994), cantant i compositora americana 
 Simon Halsey (Londres, 1958), director de cor anglès i director del Cor Simfònic de la Ciutat de Birmingham des de 1983